Šmartno – wieś w Słowenii, w gminie Cerklje na Gorenjskem
 Šmartno – wieś w Słowenii, w gminie Brda
 Šmartno na Pohorju – wieś w Słowenii, w gminie Slovenska Bistrica
 Šmartno ob Dreti – wieś w Słowenii, w gminie Nazarje
 Šmartno ob Paki – wieś w Słowenii, w gminie Nazarje
 Šmartno pri Litiji – wieś w Słowenii, siedziba gminy Šmartno pri Litiji
 Šmartno pri Slovenj Gradcu – wieś w Słowenii, w gminie miejskiej Slovenj Gradec
 Šmartno v Rožni Dolini – wieś w Słowenii, w gminie miejskiej Celje
 Šmartno v Tuhinju – wieś w Słowenii, w gminie Kamnik
 Gmina Šmartno ob Paki
 Gmina Šmartno pri Litiji 
 NK Šmartno
 NK Šmartno 1928